es un personaje de la serie de manga y anime Love Hina, creado por Ken Akamatsu.

Es la hermana menor de Keitarō Urashima, administrador del Hinatasō, un dormitorio femenino. Kanako es la heredera del clan Urashima-Ryū y posee algunas habilidades tales como crear máscaras y trajes idénticos a los cuerpos de otras personas, la ventriloquia y el puño del vacío mortal del clan Urashima-Ryū (su única técnica de ataque), en el que su puño se ve envuelto en una especie de fuego espectral que produce un poderoso golpe.

Aparte, Kanako tiene un complejo de hermana y está enamorada de Keitarō, ya que como es su hermana adoptiva, piensa en él como en cualquier otro hombre. Kanako se mete en problemas con Naru Narusegawa, por haber influido en Keitarō al haber tomado la promesa de ir a la Universidad de Tokio.

Personajes de Love Hina

fr:Personnages de Love Hina#Kanako Urashima